Eiffel bezeichnet:
 eine Programmiersprache, siehe Eiffel (Programmiersprache)
 ein Bauunternehmen, siehe Eiffel Deutschland Stahltechnologie
 Eiffel (Band), eine französische Rockband

Eiffel ist Bestandteil des Namens:
 eines Bauwerks in Paris, siehe Eiffelturm
 einer Musikgruppe, siehe Eiffel 65

Eiffel ist der Familienname folgender Personen:
 Erika Eiffel (* 1972), US-amerikanische Bogenschützin und Sex-Aktivistin
 Gustave Eiffel (1832–1923), französischer Ingenieur, Konstrukteur des Eiffelturms
 Savin Yeatman-Eiffel (* 1970), französischer Regisseur

Siehe auch: 
 Eifel (Begriffsklärung)
 Effel